Ramiro González puede referirse a:

 Ramiro González Jaramillo (1958 - ), político y economista ecuatoriano.
 Ramiro González Vicente (1962 - ), político español.
 Ramiro González Hernández (1990 - ), futbolista argentino nacionalizado chileno.